«Рапи́д» () — австрийский профессиональный футбольный клуб из Вены. Основан в 1898 году. Является самым титулованным клубом страны. На счету столичной команды 32 победы в первенстве Австрии, 14 побед в национальном кубке, 2 победы в кубке Митропы.

История 
Клуб был основан в 1898 году как Erster Wiener Arbeiter-Fußball-Club (). Команда играла в красно-синих цветах.  клуб получил новое название — Sportklub Rapid Wien, а в 1904 году сменил цвета на бело-зелёные, сохранив первоначальную расцветку для выездных матчей.

В 2015 году юношеская команда «Рапида» стала победителем третьего международного детского форума «Футбол для дружбы», организованного компанией Газпром. В финальной игре, проведённой в Берлине, «Рапид» выиграл у швейцарского «клуба Цюрих» со счётом 5:2.

Болельщики 

В спортивном клубе «Рапид» насчитывается около 7000 членов и 126 официальных фан-клубов. Последние десятилетия посещаемость стадиона неуклонно росла, и в прошедшем сезоне составила в среднем 15 000 зрителей за игру. Успехи клуба и приверженность его руководства к традициям положительно влияют на его популярность. Места на Западную трибуну, на которой традиционно располагаются ультрас «Рапида», с 2003 года полностью распродаются по сезонным абонементам. В связи с этим молодые группы поддерживают команду на противоположной, Восточной трибуне — уникальная для Австрии ситуация.

Ultras Rapid 1988 являются старейшей и самой крупной из ультрас групп Австрии. Это одна из немногих групп в Европе, которая устраивает хореографии на каждой игре, и в 2005 году была признана лучшей группой Европы организацией T.I.F.O (Torcida International Fans Organisation). Менее многочисленные группы — Tornados Rapid, Green Lions и Lords Rapid; последние располагаются на Восточной трибуне.

Ультрас «Рапида» имеют дружественные связи с ультрас «Венеции» (Venezia Mestre), «Нюрнберга» (Ultras Nurnberg), «Панатинаикоса» (Gate 13) и «Ференцвароша».

Известна традиция: на домашних матчах «Рапида» болельщики непрерывно аплодируют последние 15 минут. Данная традиция пошла с 1939 года, когда в финале чемпионата объединённой Германии команда встречалась с командой из Франкфурта. Долгое время счёт матча оставался нулевым, но за последние 15 минут «Рапид» забил 3 гола.

Стадионы 
За время существования клуба домашними стадионами были:
 Pfarrwiese (1912—1977)
 Герхард Ханаппи (1977—2013)
 Эрнст Хаппель (2013—2016)
 Альянц (2016—)

Символика

Форма

Домашняя

Гостевая

Текущий состав

Фарм-клуб 
В Региональной лиге играет команда «Рапид-2».

Достижения 

Официальные трофеи (признанные УЕФА и ФИФА)

Национальные трофеи 
 Чемпион Австрии (32) 1912, 1913, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1923, 1929, 1930, 1935, 1938, 1940, 1941, 1946, 1948, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1960, 1964, 1967, 1968, 1982, 1983, 1987, 1988, 1996, 2005, 2008
 Обладатель Кубка Австрии (14)  1919, 1920, 1927, 1946, 1961, 1968, 1969, 1972, 1976, 1983, 1984, 1985, 1987, 1995
 Обладатель Суперкубка Австрии (3)  1986, 1987, 1988
 Чемпион Германии 1941
 Обладатель Кубка Германии 1938

Международные 
 Обладатель Кубка Митропы (2) 1930, 1951
 Победитель Кубка Интертото 2007
 Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА 1984/85, 1995/96

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Австрии
ФК «Рапид» Вена
Спорт в Вене
Пенцинг (Вена)